A temporada 2010 do Campeonato Zimbabuense de Futebol de primeira divisão de futebol foi a quadragésima oitava édição da primeira divisão zimbabuense.

Este temporada, representou 16 clubes no campeonato.

Atualmente é o Motor Action que esta lider do campeonato a frente do Dynamos FC.

Os 16 clubes participantes 
 Bantu Rovers
 Black Mambas
 CAPS United
 Douglas Warriors
 Dynamos
 Eagles
 Gunners
 Highlanders
 Hwange
 Kiglon
 Lengthens
 Monomotapa United
 Motor Action
 Shabanie Mine
 Shooting Stars
 Victoria

Classificações

Líder por jornada

Calendário

Melhores Marcadores 
atualmente

Barragem de despromoção

Promoções e despromoções 2011 
Despromividos a Campeonato Zimbabuense de segunda divisão de 2009
 atualmente
 atualmente
 atualmente
Promovidos a Campeonato Zimbabuense de primeira divisão de 2009
 atualmente
 atualmente
 atualmente

Campeão

Ligações externas 
 

Competições de futebol do Zimbabwe
Campeonato Zimbabuense de Futebol de primeira divisão
2010 no futebol